Le nom Dare désigne notamment :
 Comté de Dare, en Caroline du Nord ;
 Dare, un album de The Human League (1981) ;
 Dare, une chanson de Gorillaz (2005) ;
 Dare, une chanson de Shakira (2014) ;
 Dare, un film américain réalisé par Adam Salky (2009) ;
 Dare, une série télévisée néerlandaise (2017) ;
 Dare, une compagnie agroalimentaire canadienne ;
 Dare, un mot désignant les aiguilles de sapin en patois neuchâtelois et encore utilisé en français dans les Montagnes neuchâteloises ;
 Dare, un groupe de rock fondé en 1985 par Darren Wharton
 Dare, une marque de cycles 

Le sigle DARE désigne le , un dictionnaire de la langue orale pratiquée aux États-Unis.

Acronyme 
 Delft Aerospace Rocket Engineering, une équipe d'étudiants constructeurs de fusées des Pays-Bas.

Patronyme 
 Barbara Dare (1963 - ), actrice américaine de films pornographiques (nom de scène) ;
 Virginia Dare (), premier enfant née aux États-Unis aux parents anglais ;
 Phyllis Dare (1890–1975), actrice anglaise ;
 Tessa Dare, romancière américaine ;
 Yinka Dare (1972-2004), joueur nigérian de basket-ball ;
  (1887–1975), actrice anglaise et sœur de Phyllis Dare.

Notes et références 

Patronyme anglais